Mytens ist der Name einer Familie von Malern im 16. bis 18. Jahrhundert:
 Aert Mytens, genannt Rinaldo Fiammingo (* um 1541 oder 1556; † 1601), flämischer Maler in Italien
 Daniel Mytens (1590–1647), niederländisch-englischer Maler, Neffe von Aert Mytens, Bruder von Isaac M.
Isaac Mytens (1602–1666), niederländischer Maler; Neffe von Aert M., Bruder von Daniel M., Vater von Peter Martin van M.
 Jan Mytens (um 1614–1670), niederländischer Maler, Neffe von Daniel und Isaac Mytens
 Peter Martin van Mytens (der Ältere) (1648–1736), niederländischer Maler, Vater von Martin van M.
Martin van Meytens (eigentl. Mytens oder Mijtens) (der Jüngere) (1695–1770), niederländischstämmiger schwedischer Maler, Hofmaler in Wien; Sohn von Peter Martin van M.